In der Liste der DDR-Oberligaspieler des FC Karl-Marx-Stadt sind alle Fußballspieler aufgeführt, die zwischen 1954 und 1991 für den Karl-Marx-Städter Klub und seinen Vorgängern BSG Chemie und SC Motor Karl-Marx-Stadt in der höchsten Spielklasse des DDR-Fußball-Verbandes aktiv waren. Am 13. Juni 1990 wurde der FCK in den Chemnitzer FC umgewandelt, und 1991 wurde die DDR-Oberliga eingestellt.

Literatur 
 Andreas Baingo, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003, ISBN 3-89533-428-6.

!
Karl-Marx-Stadt
Karl Marx Stadt Fc
Fussballspieler Karl Marx Stadt Fc